Митташ (Mittasch) — немецкий вариант серболужицкой фамилии Миташ (Mitaš).

Известные носители:

 Митташ, Альвин (1869 – 1953) — немецкий химик
 Миташ, Альфред (1890—1956) — серболужицкий лингвист.